Sing Sing  – carcere a Ossining, nello stato di New York
 Sing-sing – evento tribale della Papua Nuova Guinea
 Sing-Sing  – gruppo musicale britannico
 Sing Sing  – film del 1983 di Sergio Corbucci
 Sing-Sing  – cortometraggio del 1971 di Barbet Schroeder

Pagine correlate
Sing
Sing Sing Sing (disambigua)